Borbone-Vendôme – ramo dei Borbone discendente da Luigi, conte di Vendôme
 Antonia di Borbone-Vendôme – nobildonna francese
 Antonio di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Carlo di Borbone-Vendôme – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Carlo II di Borbone-Vendôme – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Carlo IV di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Elisabetta di Borbone-Vendôme – nobildonna francese
 Filippo di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1470-1495) – nobile francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1491-1545) – generale francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1519-1546) – principe francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1616-1669) – generale francese
 Giovanna di Borbone-Vendôme – nobildonna francese
 Giovanni VIII di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Luigi di Borbone-Vendôme (1473-1520) – nobile francese
 Luigi di Borbone-Vendôme (1493-1557) – cardinale e vescovo cattolico francese
 Luigi di Borbone-Vendôme (1612-1669) – nobile francese
 Luigi I di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme – nobile francese
 Maria di Borbone-Vendôme – principessa francese